Torquato de Acci - santo e missionário cristão do século I, o primeiro dos sete varões apostólicos.
 Torcato Félix ou Félix Torcato - santo e mártir cristão, arcebispo de Braga.
 São Torquato (Vila Velha) - bairro de Vila Velha, Espírito Santo, Brasil.

Ver também
 Torcato (desambiguação)